Sailor Mouth  (Boca de marinero en español) es un episodio de la segunda temporada de la serie animada Bob Esponja.

Argumento 
Es hora de cerrar en el Crustáceo Crujiente, el Señor Cangrejo ordena a Bob Esponja que saque la basura antes de irse. Después de hacerlo, se entretiene leyendo unos garabatos en el contenedor de basura, en eso descubre  una palabra extraña que nunca había escuchado. Aparece Patricio, quien le explica que se trata de un “mejorador de frase”, que supuestamente le daría elegancia al hablar. Así, ambos la repiten y la practican, y al día siguiente la repiten constantemente mientras hablan dentro del Crustáceo Crujiente, e incluso Bob Esponja la dice a través del micrófono. Los clientes, impresionados, deciden irse. El Señor Cangrejo se alarma al ver el restaurante vacío, y es Calamardo quien le explica la razón. Resulta que la “palabra elegante” de los chicos es en realidad una palabrota, es la #11 de 13 palabras que no deben decir. El Señor Cangrejo los hace prometer que no volverán a decirla. Más tarde, ambos se reúnen en casa de Bob Esponja para jugar a “Anguilas y Escaleras”. Bob Esponja pierde el juego, y la frustración lo lleva a repetir la palabrota. Patricio corre al Crustáceo Crujiente para acusarlo con el Señor Cangrejo, cuando él también dice la palabrota, animando a Bob para acusarlo.  Por un momento, Patricio le toma la ventaja aferrándose a un camión de helados, pero este se desvía del camino, y Bob Esponja llega primero al Crustáceo Crujiente. Empieza a explicarle al Señor Cangrejo lo que  ocurrió, hasta que llega Patricio y ambos empiezan a acusarse. El Señor Cangrejo les asignará como castigo pintar el restaurante, pero en el camino se golpea en una pata con una piedra, el dolor lo hace decir cada una de las 13 palabrotas. Bob y Patricio corren a casa de su madre para acusarlo. Al escuchar tantas palabrotas, se desmaya, pero no tarda en recobrar la conciencia, y como castigo los pone a pintar su casa. Entonces, la señora Cangrejo se golpea con una piedra, y por un momento parece estar diciendo una palabrota, pero solo es la bocina de un camión que conduce un anciano por ahí.

Personajes  
 Bob Esponja Pantalones Cuadrados
 Patricio Estrella
 Don Cangrejo
 Calamardo Tentáculos
 Sra. Cangrejo
 Clientes del Crustáceo Cascarudo

Notas 
 En los créditos de inicio se escucha una canción de piratas, refiriendo a la temática del episodio.
 Es el primer capítulo en el que aparecen la Sra. Cangrejo y su casa.
 El juego Anguilas y escaleras es una clara parodia de Serpientes y escaleras.
 La mala palabra #11 es expresada con el sonido de un delfín, y después, cuando Don Cangrejo dice las 13 malas palabras, cada una es expresada con sonidos diferentes. Aparentemente, estos sonidos serían para censurar las malas palabras, pero al final, cuando la señora Cangrejo parece decir una mala palabra y demuestra que en realidad es la bocina de un camión, pareciera que las malas palabras sean los sonidos por sí mismos. 

 También en The Loud House se inspiró en este episodio.

Episodios de la segunda temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2001